Hollaender är ett efternamn, som burits av bland andra:

 Alexis Hollaender (1840–1924), tysk komponist
 Felix Hollaender (1867–1931), tysk skriftstälare och regissör
 Friedrich Hollaender (1896–1976), tysk-amerikansk komponist
 Gustav Hollaender (1855–1915), tysk komponist
 Victor Hollaender (1866–1940), tysk dirigent och pianist

Se även 

 Holländer